Каип — топоним в России:
 
 Каип — село в Ключевском районе Алтайского края.
 Каип — деревня в Юргинском районе Кемеровской области.
 Каип — река в Кемеровской области, приток Искитима.